Таркойтаёль:

 Таркойтаёль (приток Белой Кедвы) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Таркойтаёль (приток Залазной) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.